Ruunajärvi kan avse:
Ronaträsket (Ruonajärvi eller Ruunajärvi), sjö i Överkalix kommun, 
Ruunajärvi (sjö i Finland), 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn